A klasszikus széria összes részét némely epizódnak több változatát is a 90-es években a Cartoon Network eredeti nyelven, 2005-től, testvércsatornája a Boomerang magyar szinkronnal sugározza a sorozatot. Az 1. Évadból kivágták azokat a jeleneteket ezt a cenzúra megmagyarázza, amikor a szereplők fekete arccal, megvastagított szájjal és szemhéjjal láthatóak. 2004-ben jelent meg a sorozat DVD-változata, amiről lemaradt négy epizód, azok a részek pedig, amelyeket később a televízió számára újraforgattak. például: az idős fekete asszonyt rotoszkóppal egy fehér tinédzserlányra cserélték, nem kerültek fel.

Tom és Jerry
A klasszikus, moziban vetített epizódok. A csillaggal jelölteket a Boomerang exkluzívan adja.

1940–1958: A William Hanna és Joseph Barbera korszak

1961–1962: A Gene Deitch korszak

1963–1967 – A Chuck Jones korszak

2001: A Karl Toerge korszak

2005: A Joseph Barbera és Spike Brandt korszak

Tom és Jerry új kalandjai

Tom és Jerry vidám kalandjai

Tom és Jerry gyerekshow

Tom és Jerry újabb kalandjai

Tom és Jerry Show

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Tom és Jerry
 A Tom és Jerry szereplőinek listája

 Epizod
Televíziós sorozatok epizódlistái